Jack Coleman (n. 1958), attore statunitense
 Jack Lillard Coleman (1924-1998), cestista statunitense